Gat steht für:
 Gatt und die Verkleinerungsform Gatchen, in der Seemannssprache eine Öffnung, ein Loch, eine Durchfahrt oder eine kleine Schiffskabine
 Seegatt, auch Gat, eine durch Gezeiten erodierte Strömungsrinne
 Gat (koreanische Kopfbedeckung), ein traditioneller koreanischer Hut, siehe Liste der Kleidungsstücke#G
 Gat (Musik), eine Form in indischen Musik
 Gat (Bibel), eine Stadt, die mehrfach im Alten Testament genannt wird und auf dem Gebiet der Philister im Elahtal zwischen den Orten Gaza und Asdod gelegen haben soll
 Gat (Subotica), ein Stadtbezirk von Subotica, die zweitgrößte Stadt der Vojvodina und fünftgrößte Stadt der Republik Serbien
 Gat Sudarto, Musiker
 Gat (Jugendsprache), Gruppenaktionstag, wird vor allem bei Greenpeace verwendet
 Ghat (Libyen) liegt im Südwesten des Fessan im Grenzgebiet zu Algerien im gleichnamigen Munizip
 Kathstrauch. auch Gat, eine Pflanze aus der Familie der Spindelbaumgewächse (Celastraceae)
 Kirjat Gat, Stadt in Israel

Personen:
 Gat Decor (* vor 1984; eigentlich Simon Slater), britischer Disc Jockey und Musikproduzent

 Azar Gat (* 1959), israelischer Militärhistoriker und Militärtheoretiker
 Emanuel Gat (* 1969), israelischer Tänzer und Choreograf
 Moshe Gat (* 1935), israelischer Künstler

Ġat steht für:
 Ղ – 18. Buchstabe des armenischen Alphabets

gat steht für:
 Kenati (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Eastern Highlands Province, Papua-Neuguinea

GaT steht für:
 Gymnasium am Treckfahrtstief Emden, eines von zwei allgemeinbildenden Gymnasien in Emden

GAT steht für:
 Gamers.at, ein österreichisches PC-Spiel-Magazin
 General Aviation Terminal, siehe Allgemeine Luftfahrt
 Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem, ein in der Konversationsanalyse angewandtes Verfahren zur Verschriftlichung gesprochener Sprache
 Good-after-Time/Date, ein Orderzusatz im Wertpapierhandel
 Grün-Alternative Tirol, stellten die erste grüne Landesrätin in Österreich, betraut mit den Umweltagenden. siehe Die Grünen – Die Grüne Alternative#Tirol
 GAT – Grüße Aus Tätowierungen, Tätowier-Kunstausstellung Berlin 
 Gymnasium Am Thie, ein Gymnasium in Blankenburg (Sachsen-Anhalt), zählt zu den ältesten Gymnasien im ehemaligen Landkreis Wernigerode

Siehe auch:
 Ga'at
 Gath
 Gatt (Begriffsklärung)
 GAD
 Ghat

Abkürzung